L'Autoroute A21 (o A21) belga parte da Ranst, fino ad arrivare al confine con i Paesi Bassi, congiungendosi con la Rijksweg 67. L'autostrada è lunga 48 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A021